Schulten:
 Adolf Schulten, um arqueólogo alemão
 Rudolf Schulten, um físico alemão